Farkas Ádám (Budapest, 1987. november 9. –) magyar labdarúgó-középpályás.

Források 
Farkas Ádám adatlapja a transfermarkt.hu oldalon

1987-ben született személyek
Budapesten született személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Budaörsi SC labdarúgói
Az Egri FC labdarúgói
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
Élő személyek